

Persone 
Jeon – cantante arubano

Altro 
 Jeon – piatto della cucina coreana
 9871 Jeon – asteroide della fascia principale